Туманный — название населённых пунктов в России:
 Туманный — посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области.
 Туманный — посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области.